Vaghela bezeichnet:

 Vaghela, eine mittelalterliche Hindu-Dynastie in Nordindien

Vaghela ist der Familienname folgender Personen:

 Liladhar Vaghela (* 1935), indischer Politiker
 Shankersinh Vaghela (* 1940), indischer Politiker